«Сентра́л» () — бразильский футбольный клуб из города Каруару, штата Пернамбуку.

История 
Клуб основан 15 июня 1919 года, домашние матчи проводит на стадионе «Лакердан». Главным достижением «Сентрала», является победа в бразильской Серии B в 1986 году. Однако этот трофей «Сентрал» завоевал совместно с ещё тремя командами, поскольку победителями признавались команды, лидировавшие в своих группах.

В 2010 году клуб выступал в Серии D Бразилии. В 2021 году «Сентрал» занял в Серии D 46-е место.

Достижения 
  Вице-чемпион Лиги Пернамбукано (2): 2007, 2018
  Обладатель Кубка Пернамбукано (1): 2001
  Чемпион бразильской Серии B (1): 1986

Известные игроки 

  Селмир
  Альберто Мартин Акоста

Известные тренеры 
  Робертиньо

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Пернамбуку
Каруару